Карл Давид Вильгельм Буш (; 5 января 1826, Марбург — 24 ноября 1881, Бонн) — немецкий , , натуралист, , профессор, ректор, доктор медицины.

Биография 
Cын хирурга Вильгельма Буша.

Изучал медицину, зоологию и анатомию в Берлинском университете, ученик Иоганна Петера Мюллера и Бернхарда фон Лангенбека. Под влиянием Иоганна Миллера занялся сравнительно-анатомическими работами.

В 1848 году принимал участие в качестве хирурга в Датско-прусской войне. В 1848 году получил докторскую степень. В 1849 и 1850 гг. совершил поездки с научной целью в Англию, Францию и Вену, собрал на морском берегу материал для сравнительно-анатомических исследований. В 1855 году был назначен профессором хирургии в Боннском университете. В 1862/63 годах был ректором Боннского университета.

В 1866 году работал помощником генерального хирурга прусской армии во время Австро-прусско-итальянской и франко-прусской войны. В войнах 1866 и 1870—71 гг. также состоял при армии врачом-консультантом.

В 1867 году стал директором Хирургической клиники Боннского университета, где была проведена первая в мире операция по иммунотерапии рака. Член Общества немецких естествоиспытателей и врачей.

Публикации и лекции В. Буша были посвящены темам сравнительной анатомии, физиологии и патологии, а также современным вопросам офтальмологии, урологии, медицины уха, носа и горла и хирургии травм.

Его научные сочинения были посвящены сравнительной анатомии, последние имеют преимущественно предметом механику хирургических болезней.

Был женат на Агнес Софии Фридерике, дочери химика  Эйльхарда Мичерлиха

Умер от прободного аппендицита в возрасте 55 лет. Похоронен на Старом боннском кладбище.

Избранные труды 
 «Ueber das Gehirn der Selachier» (Берлин, 1848);
 «Beobachtungen über die Entwickelung wirbelloser Seetiere» (там же, 1851);
 «Chirurgische Beobachtungen gesammelt in der Klinik zu Berlin» (там же, 1854),
 «Lehrbuch der Chirurgie» (там же, 1857—70, 3 т.).
 Учебник хирургии , 2 тома. Берлин 1857—1869.

Примечания

Ссылки 
 
 Busch, Karl David Wilhelm 

доктора медицины
Участники Франко-прусской войны
Участники Австро-прусско-итальянской войны
Авторы учебников медицины
Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Боннского университета
Ректоры Боннского университета
Натуралисты
Умершие от аппендицита